Pummay – re di Tiro nel XII secolo a.C.
 Pummay o Pigmalione – re di Tiro tra il IX e l'VIII secolo a.C.
 Pummay o Pigmalione – divinità fenicia e punica

Voci correlate 

 Pigmalione
 Pygmalion